Mecze grupy C pierwszej rundy kwalifikacyjnej do Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 strefy CEV rozegrane zostały w dniach od 3 do 5 stycznia 2009 roku w stolicy Austrii – Wiedniu.

W grupie C znalazły się cztery drużyny: Austria, Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Węgry.

Awans do drugiej rundy kwalifikacyjnej uzyskała Rumunia.

Tabela 
Grupa C

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane

Mecze

Rumunia – Węgry 
Sobota, 3 stycznia 2009
17:50 (UTC+1) – Budocenter, Wiedeń – Widzów: 950

 I sędzia: Kolos Adnan (Bośnia i Hercegowina)
 II sędzia: Philippe Schürmann (Liechtenstein)
 Czas trwania meczu: 133 minuty

Austria – Bośnia i Hercegowina 
Sobota, 3 stycznia 2009
20:55 (UTC+1) – Budocenter, Wiedeń – Widzów: 1 150

 I sędzia: Silvian Lungu (Rumunia)
 II sędzia: Laszlo Adler (Węgry)
 Czas trwania meczu: 83 minuty

Węgry – Bośnia i Hercegowina 
Niedziela, 4 stycznia 2009
17:50 (UTC+1) – Budocenter, Wiedeń – Widzów: 350

 I sędzia: Eugen Kulhanek (Austria)
 II sędzia: Silvian Lungu (Rumunia)
 Czas trwania meczu: 114 minut

Rumunia – Austria 
Niedziela, 4 stycznia 2009
20:30 (UTC+1) – Budocenter, Wiedeń – Widzów: 800

 I sędzia: Laszlo Adler (Węgry)
 II sędzia: Philippe Schürmann (Liechtenstein)
 Czas trwania meczu: 78 minut

Bośnia i Hercegowina – Rumunia 
Poniedziałek, 5 stycznia 2009
17:50 (UTC+1) – Budocenter, Wiedeń – Widzów: 325

 I sędzia: Philippe Schürmann (Liechtenstein)
 II sędzia: Eugen Kulhanek (Austria)
 Czas trwania meczu: 104 minuty

Austria – Węgry 
Poniedziałek, 5 stycznia 2009
20:20 (UTC+1) – Budocenter, Wiedeń – Widzów: 825

 I sędzia: Silvian Lungu (Rumunia)
 II sędzia: Kolos Adnan (Bośnia i Hercegowina)
 Czas trwania meczu: 78 minut

Statystyki indywidualne

Składy 
Sekcja grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które grały w grupie B pierwszej rundy kwalifikacyjnej do mistrzostw świata.

Przynależność klubowa na początek sezonu 2008-09.

 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Zawodnicy oznaczeni literą L to libero.

Austria 
Trener: Claudio CuelloAsystent: Lukas Mark

Bośnia i Hercegowina 
Trener: Dalibor StevićAsystent: Nermin Begić

Rumunia 
Trener: Stelian MoculescuAsystent: Donato Iasi

Węgry 
Trener: Sándor KántorAsystent: Péter Zarka

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010